Слово убунту або ubuntu може мати такі значення:
 Операційна система Ubuntu
 Убунту (ідеологія), гуманістично-філософський напрям у Південній Африці
 Ubuntu (політична партія)
 Убунту (муніципалітет), Південно-Африканська Республіка
 Ubuntu Cola